AXD steht für:
 Flughafen Alexandroupoli (IATA-Code)

.axd steht für:
 Dateiendung für HTTP Handler (ScriptResource.axd, WebResource.axd), genutzt im ASP.Net AJAX Toolkit

Abkürzung